Slovo Calla může mít několik významů:

 Ďáblík bahenní – rostlina z čeledi árónovité (Araceae), Ďáblík bahenní (Calla palustris L.)
 Calla (občanské sdružení) – občanské sdružení zaměřené na ochranu životního prostředí
 Calla (skupina) – hudební skupina založená v roce 1997